

Scriitori români - Q

Q
Q